Prosperity (Virgínia Ocidental)
Prosperity (Carolina do Sul)

Desambiguações de topônimos